Snead ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Snead (1912–2002), US-amerikanischer Golfspieler
 Thomas Lowndes Snead (1828–1890), US-amerikanischer Jurist und Zeitungsmann, konföderierter Politiker und Offizier in der Konföderiertenarmee
 Willie Snead IV (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Snead ist der Ortsname von:

 Snead (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten